Die Malaysia Super League 2023 (Liga Super Malaysia 2023) ist die 20. Spielzeit der höchsten malaysischen Fußballliga. Es sollten nach der Umstrukturierung 18 Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Melaka United und Sarawak United FC wurde die Lizenz verweigert. Petaling Jaya City FC zog sich aus dem Spielbetrieb zurück. Zur neuen Saison starten 15 Mannschaften. Titelverteidiger ist Johor Darul Ta’zim FC.

Teilnehmende Mannschaften

Weblinks 
 Offizielle Website Malaysian Football League

Erläuterungen / Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023